Räntsch ist der Familienname folgender Personen:
 Johanna Schmidt-Räntsch (* 1957), deutsche Juristin und Bundesrichterin
 Margarete Köstlin-Räntsch (1880–1945), deutsche Ärztin